Strehlau ist der Familienname folgender Personen:

 Ines Strehlau (* 1959), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdL
 Lothar Strehlau (* 1944), deutscher Fußballtrainer
 Ralf Strehlau (* 1965), deutscher Unternehmer und Unternehmensberater

Siehe auch:
 Strehlow